Шотландская Премьер Дивизион 1994/1995 () — 98-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 13 августа 1994 года и закончился 13 мая 1995 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на soccerbot.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1994/1995
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1994 году
Спорт в Шотландии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995